hrabstwo El Paso (ang. El Paso County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo El Paso (ang. El Paso County) w USA, w stanie Teksas